In 1994 werd het twintigste voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. Skonto werd kampioen.

Eindstand 

 VEF-Zenta Riga wijzigde de naam in DAG Riga
 Olimpija Liepāja wijzigde de naam in FK Liepāja

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1994